Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2018 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2018 in de Chinese stad Tianjin. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen, wegens een schouderblessure.

Het tweede reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Garcia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Tianjin op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de enige van 2018. Zij won US$ 163.265 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als derde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij het onderspit moest delven tegen het vijfde reekshoofd Hsieh Su-wei.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Irina-Camelia Begu en Sara Errani had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Begu vormde samen met Barbora Krejčíková het eerste reekshoofd – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Nicole Melichar en Květa Peschke won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Australische koppel Monique Adamczak en Jessica Moore in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Peschke 29.

De Nederlandse Eva Wacanno en Misaki Doi uit Japan bereikten de tweede ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tianjin 2018
Tianjin